Окръг Билингс () се намира в югозападната част на Северна Дакота с площ 2986 km², и население 940 души (2017). Главен на окръга град е Медора.

География

Население

Източници 

Окръзи в Северна Дакота